Skyggen kan henvise til flere artikler:
 "Skyggen (eventyr)" – et eventyr af H.C. Andersen
 Skyggen (psykologi) – et begreb indenfor jungiansk psykologi

Film 
 Skyggen (film fra 1971) – en sovjetisk film baseert på H.C. Andersens eventyr
 Skyggen (film fra 1975) – dansk kortfilm fra 1975 instrueret af Jørgen Vestergaard
 Skyggen (film fra 1998) – en dansk film fra 1998 instrueret af Thomas Borch Nielsen
 Skyggen (film fra 2010) – en fransk-tysk-britisk film fra 2010, instrueret af Roman Polanski
 Skyggen (dokumentarfilm) – en dansk dokumentarfilm fra 1980 af Merete Christoffersen

Se også 
 Skygge (flertydig)